Achalziche (georgisch ) steht für folgende Orte in Georgien:
 Achalziche, Hauptstadt der Region Samzche-Dschawachetien
 Achalziche (Duscheti), Dorf in der Innerkartlien, Munizipalität Duscheti
 Achalziche (Kaspi), Dorf in der Mzcheta-Mtianeti, Munizipalität Kaspi
 Achalziche (Qasbegi), Dorf in der Mzcheta-Mtianeti, Munizipalität Qasbegi

sowie für:
 Munizipalität Achalziche, Verwaltungseinheit in Georgien